Ekaterina – variante del nome Caterina
 6955 Ekaterina – asteroide
 Ekaterina - romanzo di Donald Harington del 1993
 Ekaterina - serie televisiva russa del 2015